Alides, descendents d'Alí ibn Abi-Tàlib.
 Alida (nom), nom femení d'origen grec.